Udruga Urbana desnica je hrvatska aktivistička udruga građana osnovana 15. lipnja 2012. sa sjedištem u Splitu. Ciljevi organizacije su promicanje modernih domoljubnih vrijednosti i kulture života te provedba lustracije u Republici Hrvatskoj. Članovi udruge Urbana desnica su pretežito mladi, nacionalno osviješteni ljudi, studenti, intelektualci i aktivisti. Udruga djeluje kako na području Dalmacije, tako i u gradu Zagrebu. Urbana desnica je danas jedna od najprepoznatljivijih i najaktivnijih udruga na hrvatskoj aktivističkoj sceni.

Naziv udruge 

Naziv udruge, Urbana desnica, izabran je s namjerom. Po mnogima, taj naziv je oksimoron jer u hrvatskom društvu često prevladavaju predrasude kako su domoljubi neobrazovani primitivci koji promiču netoleranciju i nasilje. Namjera Urbane desnice je razbiti te predrasude te dokazati kako hrvatska domoljubna populacija ne zaslužuje niti jednu od mnogobrojnih etiketa koje joj se nepravedno i neopravdano nameću.

Vrijednosti i načela 

Pod pojmom "moderne domoljubne vrijednosti", članovi udruge smatraju:

 pozitivan odnos prema hrvatskom nacionalnom identitetu, 
hrvatsko državotvorstvo
 rad i odgovornost prema domovini.

Urbana desnica odbacuje umjetnu ideološku podijeljenost hrvatskog naroda na "desne" i "lijeve", "crne" i "crvene" te pokušava okupiti Hrvate koji su podijeljeni isključivo politički tj. politikantski. Udruga posebni naglasak stavlja na socijalnu komponentu modernog domoljublja, tj. na borbu za obespravljene radnike, radnička prava i socijalnu pravdu. Također, udruga kao bitnu stavku svoga djelovanja ističe promicanje hrvatske kulturne baštine te umjetnosti među mladim ljudima.

Udruga se strogo protivi totalitarističkim ideologijama, a poznata je po sloganu "Olujom do Hrvatske, lustracijom do slobode" što je i natpis 50-metarskog transparenta koji je Urbana desnica podignula na kninskoj tvrđavi.

Djelovanje i akcije 

Akcija "Prazan grad" bila je jedna od prvih značajnijih akcija udruge. Cilj akcije je bio potaknuti građane Splita na bojkotiranje odlaska u strogo središte grada za vrijeme odvijanja druge gay parade, zbog protivljenja trošenju proračunskog novca na veliko policijsko osiguranje. 

Udruga iza sebe ima niz uspješnih akcija u kojima poziva na lustraciju te obračun s naslijeđem totalitarizma u Hrvatskoj, a posebice se ističe niz akcija podizanja 50-metarskog transparenta sa sloganom "Olujom do Hrvatske, lustracijom do slobode" diljem hrvatskih gradova.Udruga Urbana desnica redovito sudjeluje u humanitarnim akcijama te se oglašava prilikom slučajeva kršenja radničkih prava.

Također, udruga je pokrenula projekt Hrvatski registar žrtava totalitarizma kako bi javnosti predočila te od zaborava sačuvala stradanja Hrvata u totalitarističkim sustavima kroz 20. stoljeće.

Godine 2015. udruga je u suorganizaciji s Patriot Hrvatska organizirala glazbenu noć "Tente Night" u Splitu u čast mladom heroju Frani Tenti. Nastupili su mladi izvođači sa svojim sastavima, a potporu su dala i poznata imena hrvatske glazbene pozornice.

Magazin Buntovnik s razlogom 

Udruga Urbana desnica redovito izdaje internetski magazin pod nazivom Buntovnik s razlogom u kojemu donosi pregled niza tema, od Domovinskog rata do glazbe te problema mladih i urbane scene u Hrvatskoj.

Unutarnje poveznice 
 Domoljublje
 Aktivizam
 Lustracija

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službene web stranice udruge 
 Službena facebook stranica udruge
 Postani Urbana desnica 
 Hrvatski registar žrtava totalitarizma 
 Razgovarao Saša Ljubičić: Splitska urbana desnica: Dino i Boris simboli su naše Dalmacije, Slobodna Dalmacija, 7. travnja 2013.

Hrvatske udruge
Split

